

Toponyme 

 Anaya, commune espagnole de la province de Ségovie ;
 Anaya de Alba, commune espagnole de la province de Salamanque.

Patronyme 

 Carlos Anaya (1777-1862), homme politique uruguayen ;
 Elena Anaya (1975-), actrice espagnole ;
 Joaquin Zenteno Anaya (1921-1976), homme politique et général bolivien ;
 Jorge Isaac Anaya (1926-2008), amiral argentin ;
 Pedro María Anaya (1795-1854), militaire mexicain ;
 Ricardo Anaya Cortés (1979-), homme politique mexicain ;
 Sergio Anaya (1942-), sportif mexicain.

Entreprise 
Anaya peut aussi désigner :
 Grupo Anaya, groupe éditorial espagnol.